44-й чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 2003 () проводился в городе Китченер (Онтарио) c 15 по 23 февраля 2003 года. В провинции Онтарио чемпионат проводился в 9-й раз, в Китченере — во 2-й раз (предыдущий чемпионат проводился там в ).

Победитель получал право представлять Канаду (как «команда Канады»; ) на чемпионате мира 2003, который состоялся в апреле 2003 в городе Виннипег (Канада), а также выступать под этим наименованием на  Канады в 2004.

В турнире приняло участие 12 команд: 11 команд, представляющих провинции и территории Канады, и команда-победитель  (как «команда Канады»).

Чемпионом стала (4-й раз в истории чемпионатов и 3-й раз подряд) «команда Канады» (скип Колин Джонс; для самой команды это была 4-я победа в чемпионатах; для Колин Джонс — 5-я победа), выигравшая в финале у команды, представлявшей провинцию Ньюфаундленд и Лабрадор (скип Cathy Cunningham). Третье место заныла команда, представлявшая провинцию Остров Принца Эдуарда (скип Сьюзан Годэ).

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе 12 команд играют между собой по круговой системе в один круг. Четыре лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по системе Пейджа: две лучшие команды по итогам группового раунда проводят матч за прямое попадание в финал (плей-офф-1). 3-я и 4-я команды играют за выход в полуфинал (плей-офф-2). В полуфинале встречаются проигравший в первом матче и победивший во втором. В финале золотые награды оспаривают победители плей-офф-1 и полуфинала. Занявшими третье место считаются как команда, проигравшая в плей-офф-2, так и команда, проигравшая в полуфинале.

Команды 
{| class="wikitable" style="vertical-align:top"
|-
! !!!!!!
|- style="vertical-align:top"
|четвёртыйтретийвторойпервыйзапаснойтренерклуб
| Колин ДжонсКим КеллиМэри-Энн УэйНэнси ДелахантЛейни ПитерсКен БагнеллMayflower CC, Галифакс
| Deb SantosJackie-Rae GreeningБренда БомерКейт ХорнShannon OrsiniDarryl HorneAvonair CC, Эдмонтон
| Toni FisterTeri FisterDenise ByersAngela StrachanДжеки АрмстронгCal FisterGolden Ears Winter Club, Maple Ridge
|-
! !!!!!!
|- style="vertical-align:top"
|четвёртыйтретийвторойпервыйзапаснойтренерклуб| Nathalie GagnonKarine MarchandJoëlle BelleyJulie BlackburnGinette SimardPaul GagnonClub Riverband, Альма| Barb SpencerDarcy RobertsonBarb EnrightFaye UnrauTanya CraigJim KirknessFort Rouge CC, Виннипег| Nancy McConneryColleen PinkneyShelley MacNuttWendy CurrieKaren HennigarDavid WilliamsTruro CC, Труро|-
! !!!!!!
|- style="vertical-align:top"
|четвёртыйтретийвторойпервыйзапаснойтренерклуб| Heidi HanlonStacey LaceyJennifer GoganJudy BlanchardSheri StewartMike DobsonThistle St. Andrews CC, Сент-Джон| Cathy CunninghamPeg GossKathy KerrHeather MartinAnna-Mae HoldenJean BlackieSt. John's CC, Сент-Джонс| Anne DunnLindy MarchukGloria CampbellFran ToddШерил МакферсонLynn ReynoldsGalt Country Club, Кембридж|-
! !!!!!!
|- style="vertical-align:top"
|четвёртыйтретийвторойпервыйзапаснойтренерклуб| Сьюзан ГодэРебекка Джин МакфиРобин МакфиСьюзан МакиннисDonna ButlerPaul PowerCharlottetown CC, Шарлоттаун| Джен БеткерSherry LintonДжоан МаккаскерМарсия ГудерайтNancy InglisЛиндси СпарксCaledonian CC, Реджайна| Dawn MosesШэрон КормьеTara NauglerAnn LangeCoralee RoundBrian KellnYellowknife CC, Йеллоунайф|}
(скипы выделены полужирным шрифтом; данные о запасных и тренерах взяты из: )

 Результаты соревнований 

 Групповой этап Турнирная таблица после окончания группового этапаСтатистика после окончания группового этапа''

 команды, выходящие в плей-офф

Плей-офф

Итоговая классификация 

 команда, в чемпионате мира 2003 и чемпионате Канады 2004 выступающая как «команда Канады» (Team Canada)

Награды 
 Команды всех звёзд (All-Stars teams)

По результатам точности бросков (в процентах) игроков в матчах кругового этапа на каждой позиции определяются две команды: лучший игрок входит в первую команду, второй по рейтингу — во вторую.

 Приз самому ценному игроку имени Сандры Шмирлер
(см. :en:Sandra Schmirler Most Valuable Player Award)

Награда присуждается «самому ценному игроку» (MVP), показавшему на групповом этапе наилучшую игру, по мнению представителей средств массовой информации, освещавших чемпионат.

Приз получила Колин Джонс (Канада).

 Приз имени Мардж Митчелл за спортивное мастерство
(см. :en:Marj Mitchell Sportsmanship Award)

Приз получила Энн Данн () (Онтарио).

 Joan Mead Builder Award
(см. :en:Scotties_Tournament_of_Hearts#Joan_Mead_Builder_Award)

Призом награждён Вик Раутер () — спортивный телекомментатор телеканала TSN, за вклад в развитие и популяризацию женского кёрлинга.

Примечания

Ссылки 
 2003 SCOTT TOURNAMENT OF HEARTS | Soudog's Curling History Site: Canadian Ladies Curling Champions

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 2003

2003
Спорт в Канаде в 2003 году
Спортивные соревнования в Китченере